Mensah puede referirse a:

 John Mensah (1982-), futbolista ghanés, actualmente se encuentra sin equipo.
 Bernard Mensah (1994-), futbolista ghanés, actualmente en el Getafe C.F. cedido por el Atlético de Madrid.